Azzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Annalisa Azzoni (* 1964), US-amerikanische Hochschullehrerin mit italienischen Wurzeln
 Italo Azzoni (1853–1935), italienischer Komponist, Pianist, Dirigent und Musikpädagoge